Гран-при Франции 1966 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1966 года. Автогонки прошли 3 июля 1966 года на трассе Реймс-Гу.

Из-за разногласий с руководством команды «Феррари» Джон Сёртис прекратил выступления за эту команду и перешёл в «Купер». Его место за рулём итальянского автомобиля занял бывший инженер Майк Паркс, для которого это был второй Гран-при в карьере (в первом он участвовал за семь лет до этого, не пройдя квалификацию в Гран-при Великобритании 1959 года). Джеки Стюарт поправлял здоровье после травм, полученных в предыдущей гонке в Бельгии и его команда BRM участвовала в этом Гран-при только на одной машине с Грэмом Хиллом за рулём. Также отсутствовал Брюс Макларен, который предпочёл заняться поисками подходящего двигателя для своего автомобиля. К постоянным участникам чемпионата добавились Крис Эймон и Джон Тэйлор.

В квалификации Джиму Кларку во время движения на большой скорости в лицо ударилась птица, он получил травму глаза и не смог стартовать в гонке. Его место за рулём «Лотуса» занял Педро Родригес. На старте вперёд вырвался Джон Сёртис, но перебои в работе топливного насоса двигателя вынудили его ещё на первом круге уступить лидерство Лоренцо Бандини. Итальянец лидировал до 32 круга, когда обрыв привода акселератора вынудил его уступить первое место Джеку Брэбему, ставшему на финише первым в истории «Формулы-1» гонщиком, выигравшим Гран-при на автомобиле, носившем его же имя. Майк Паркс в своей дебютной гонке финишировал вторым, а бронзовый призёр гонки, напарник Брэбема Денни Халм также впервые в карьере приехал на подиум.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-31 Лоренцо Бандини

32-48 Джек Брэбем

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции